Lagata kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Lagata (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Lagata (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar